La Bellière – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Orne.
 La Bellière – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Sekwana Nadmorska.